Breus ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Breus (1852–1914), österreichischer Gynäkologe und Geburtshelfer
 Pjotr Breus (1927–2000), sowjetischer Wasserballspieler
 Serhij Breus (* 1983), ukrainischer Schwimmer

Siehe auch:
 Breuß
 Preus
 Breu